Konița (greacă: Konitsa, aromână: Conița) este un oraș în Grecia în prefectura Ioanina.

Vezi și

Listă de orașe din Grecia

Ioannina
Orașe din Grecia